Его́ Святе́йшество — титулование в Христианской церкви предстоятелей (патриархов) Православной церкви, а также папы римского в Католической церкви.

Употребление в различных конфессиях 
Обращение к предстоятелю или папе — Ваше Святейшество. Древние восточные патриархи, однако, имеют титул «Его Блаженство» (), и к ним обращаются «Ваше Блаженство». Официальное титулование православного Константинопольского патриарха — «Его Божественное Всесвятейшество» ().

Предстоятель Грузинской православной церкви имеет титул «Его Святейшество и Блаженство».

В католичестве титулование происходит от латинского Sanctitas. Этот титул первоначально использовался для всех епископов, но с VII века он стал использоваться только для патриархов и некоторых светских правителей, а с XIV века его использование ограничилось папой римским.

Титул употребляется также в обращении к далай-ламе, главам тибетских буддийских школ (традиций) и пандито хамбо ламе Буддийской традиционной сангхи России.

Статус в Российской Федерации 
Российская Федерация — республика, где нет сословий и законодательно закреплённых привилегий, а церковь отделена от государства (статья 14 Конституции Российской Федерации). Поэтому титул не имеет юридической силы, однако упоминается в некоторых официальных государственных документах.

См. также 
 Его Блаженство
 Его Высокопреосвященство
 Его Преподобие

Церковные титулы
Папские титулы